De 13e editie van de Belgische wielerwedstrijd Grote Prijs Beeckman-De Caluwé werd verreden op 28 juli 1955. De start en finish vonden plaats in Ninove. De winnaar was Frans Schoubben, gevolgd door René De Smet en Jacques Schoubben.

Uitslag 

Grote Prijs Beeckman-De Caluwé
Eendagswielerwedstrijd in 1955